«Преступный закон» () — художественный фильм режиссёра Мартина Кэмпбелла в жанре триллера.

Сюжет 
Молодому адвокату Бену Чейзу, играя на эмоциях, удаётся убедить присяжных в невиновности своего подзащитного, обвиняемого в убийстве молодой женщины. Преступник выходит на свободу. Чейз не задумывается о моральности своего поступка, однако, когда убийства начинают повторяться, адвокат сам берётся доказать вину бывшего клиента.

В ролях 
 Гэри Олдмен — Бен Чейз
 Кевин Бейкон — Мартин Тиль
 Тесс Харпер — детектив Стиллвелл
 Карен Янг — Эллен Фолкнер
 Джо Дон Бейкер — детектив Месель
 Шон Макканн — Джейкоб Фишер
 Рон Ли — Гэри Халл
 Майкл Синельников — профессор Клемтес
 Элизабет Шепард — доктор Тиль

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы о юристах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита